

30 апреля 

 
 Ананд, Кариманал Венкатесан (54) — индийский фотожурналист, кинорежиссёр, кинооператор .
 Бакиров, Рафаил Мулланурович (74) — советский и российский татарский композитор .
 Беспаликов, Алексей Акимович (73) — российский государственный деятель, член Совета Федерации от Новосибирской области (2010—2014) .
 Броуд, Эли (87) — американский миллиардер и меценат .
 Брыкин, Александр Иванович (100) — советский хозяйственный деятель, генеральный директор производственного объединения «Изомер» (1966—1984), Герой Социалистического Труда (1975) .
 Виго, Пио Витторио (85) — итальянский католический прелат, епископ Ачиреале (2002—2011) .
 Главецкас, Кястутис (72) — литовский политический деятель, депутат Сейма Литвы (2000—2012) .
 Девлет, Надир (76) — турецкий тюрколог и журналист .
 Карагёз, Эрмин (82) — французская актриса, писатель, фотограф .
 Каунас, Кястутис (79) — советский и литовский шахматист, мастер спорта СССР (1968), международный мастер (1995) .
 Колесников, Анатолий Тимофеевич (87) — советский и российский тренер по баскетболу и лёгкой атлетике, заслуженный тренер РСФСР .
 Пейн, Энтони (84) — британский композитор и музыкальный публицист .
 Рагимов, Азад Ариф оглы (56) — азербайджанский политик, министр молодёжи и спорта Азербайджана (с 2006) .
 Сорабджи, Соли (91) — генеральный прокурор Индии (1989—1990, 1998—2004) .
 Томберг, Евгений Акселевич (72) — эстонский общественный и политический деятель, лидер Объединённой народной партии Эстонии, депутат Рикийкогу .
 Хансен, Флемминг (81) — датский политический деятель, министр транспорта Дании .
 Хасангалиев, Ескендир Утегенович (80) — советский и казахский композитор-песенник, певец (лирический баритон), народный артист Казахской ССР (1984) .
 Юзмески, Мишо (55) — северомакедонский писатель, издатель и фотограф .

29 апреля 

 Алтухов, Валерий Николаевич (79) — украинский кларнетист, заслуженный деятель искусств Украины (1996) .
 Амирян, Мангашти (85) — иранский тяжелоатлет, участник летних Олимпийских игр 1960 года в Риме .
 Байденс, Энн (102) — американский филантроп, продюсер, актриса, вдова Кирка Дугласа .
 Буазза, Хафид (51) — нидерландский писатель .
 Ван Бален, Ханс (60) — нидерландский политический деятель, член Палаты представителей Нидерландов (1999—2009), депутат Европейского парламента (2009—2019) .
 Гетманец, Михаил Федосеевич (97) — советский и украинский филолог, доктор филологических наук, профессор кафедры русской и мировой литературы ХНПУ .
 Гилува, Лаксман (56) — индийский политик, депутат Лок сабха (2014—2019) .
 Дардир, Хасан (82) — саудовский актёр .
 Дламини, Матфомба (65) — свазилендская королева зулусов .
 Карп, Игорь Николаевич (88) — советский и украинский учёный в области энергетики, директор Института газа АН УССР / НАН Украины (1986—2003), академик НАНУ (1992) .
 Корд, Казимеж (90) — польский дирижёр .
 Кривнова, Ольга Фёдоровна (78) — советский и российский лингвист, доктор филологических наук .
 Кудрявцев, Виктор Викторович (77) — советский и российский педагог, учёный, общественный деятель, доктор исторических наук .
 Кроуфорд, Джонни (75) — американский киноактёр .
 Лебланк, Либертад (83) — аргентинская актриса и балерина .
 Монделли, Филиппо (26) — итальянский спортсмен (академическая гребля), чемпион мира (2018) и Европы (2018) .
 Мухаммад ибн Талал (80) — принц Иордании .
 Мынбаев, Саят Мухаметбаевич (71) — казахстанский деятель госбезопасности, генерал-майор в отставке .
 Пирс Фултон (28) — американский диджей, музыкант, продюсер .
 Тамминга, Лиуве (67) — нидерландский и итальянский органист и клавесинист .
 Терещук, Николай Васильевич (65) — российский журналист, публицист, писатель-баталист .
 Трубин, Борис Николаевич (90) — советский и российский композитор, музыкальный педагог, профессор Казанской консерватории .
 Уэйк, Дэвид Бертон (84) — американский герпетолог, член Национальной академии наук США (1998) .
 Чжан Эньхуа (48) — китайский футболист, игравший в национальной сборной .

28 апреля 

 Абрантиш, Мара (86) — португальская и бразильская актриса и певица .
 Баняц, Александар (44) — сербский композитор и музыкант .
 Бергер, Томас (88) — канадский юрист и политический деятель, депутат парламента Канады .
 Борха, Хуан Хойя (Эль Риситас) (65) — испанский комик и актёр .
 Гайквад, Экнат (81) — индийский политик, депутат Лок сабха (2004—2014) .
 Гейзель, Роман Юрьевич (40) — российский хоккеист с мячом («Кузбасс»), четырёхкратный чемпион мира; самоубийство .
 Двинин, Валентин Фёдорович (91) — советский и российский радиожурналист .
 Деб, Аниш (70) — индийский писатель .
 Джонсон, Энтони (82) — ямайский политик, дипломат и экономист .
 Калягин, Виктор Владимирович (88) — советский и российский партийный деятель, организатор сельскохозяйственного производства, Герой Социалистического Труда (1978) .
 Коллинз, Майкл (90) — американский астронавт и лётчик-испытатель .
 Лейн, Анита (62) — австралийская певица и автор песен .
 Леон, Клайд (37) — тринидадский футболист .
 Минь Гуйжун (87) — китайский теплофизик, член Китайской академии наук (1991) .
 Никольский, Николай Николаевич (89) — советский и российский цитолог, директор Института цитологии РАН (1988—2004), академик РАН (1992) .
 Салас, Федерико (70) — председатель Совета министров Перу (2000) .
 Устюгов, Валерий Николаевич (74) — российский государственный деятель, председатель Калининградской областной Думы (1994—2000), член Совета Федерации от исполнительного органа государственной власти Калининградской области (2000—2002) .
 Федье, Франсуа (85/86) — французский философ и переводчик .
 Шахмарданов, Зияудин Абдулганиевич (88) — советский и российский биолог, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации .
 Шляхта, Евгений Георгиевич (84) — советский и российский партийный и хозяйственный деятель, директор Новгородского электровакуумного завода, первый секретарь Новгородского горкома КПСС .
 Эррера, Хосе де ла Пас (80) — гондурасский футбольный тренер .

27 апреля 

 Агибалов, Лев Иванович (75) — советский и белорусский дизайнер и архитектор .
 Агирре Рамирес, Гонсало (81) — уругвайский политик, сенатор (1985—1990) и вице-президент (1990—1995) .
 Банихали, Маргхуб (Гулам Мохаммед Гхири) (84) — индийский поэт .
 Босович, Василий Васильевич (78) — украинский писатель, драматург, киносценарист .
 Дас, Манодж (87) — индийский писатель .
 Зельски, Франклин (80) — канадский гребец .
 Ильенко, Владимир Дмитриевич (76) — украинский актёр, заслуженный артист Украины (1997) .
 Исаев, Юрий Алексеевич (56) — советский и российский хоккеист, игрок магнитогорского «Металлурга» (1980—1988, 1990—1997), российский тренер по хоккею с шайбой .
 Истурис, Аристобуло (74) — венесуэльский государственный деятель, вице-президент Венесуэлы (2016—2017) .
 Кавсадзе, Кахи Давидович (85) — советский и грузинский актёр театра и кино, народный артист Грузинской ССР (1981) .
 Калл, Дейв (71) — новозеландский политик, мэр Данидина (2010—2019) .
 Намбудирипад, Леела (86) — индийская детская писательница .
 Патидар, Рамешвар (84) — индийский политик, депутат Лок сабха (1977—1979, 1989—1999) .
 Рендулич, Златко (100) — югославский военный лётчик, генерал-полковник авиации .
 Терновская, Нинель Фёдоровна (94) — советская и российская театральная актриса, народная артистка России (1996) .
 Фричер, Мирослав (61) — чешский хоккеист и тренер, серебряный (1979) и бронзовый (1981) призёр чемпионатов мира в составе сборной Чехословакии .
 Черных, Юрий Алексеевич (69) — российский хозяйственный деятель, генеральный директор ОАО «Салаватнефтемаш» (1995—2005) .
 Чон Джин Сок, Николай (89) — южнокорейский кардинал, епископ Чхонджу (1970—1998), архиепископ Сеула (1998—2012) .
 Шанмукхаппа Басаппа, Сиднал (85) — индийский политический деятель, депутат Лок сабха (1980—1996) .
 Шмитт, Эл (91) — американский студийный звукорежиссёр, продюсер звукозаписи, двадцатитрёхкратный лауреат премии «Грэмми» .
 Шукла, Каруна (70) — индийский политический деятель, депутат Лок сабха (2009—2014) .
 Шульженко, Виктор Алексеевич (82) — советский и украинский артист цирка, заслуженный артист УССР (1974) .

26 апреля 

 Арни Олафур Асгейрссон (49) — исландский кинорежиссёр .
 Ахтешам, Манзур (73) — индийский писатель .
 Ашрафов, Балоглан Ханоглан оглы (69) — азербайджанский певец, заслуженный артист Азербайджана (2007) .
 Бацула, Александр Ефимович (94) — советский государственный деятель, министр финансов Казахской ССР (1984—1990) .
 Бхонсле, Ваман (89) — индийский монтажёр фильмов, лауреат Национальной кинопремии .
 Згулка, Тадеуш (76) — польский филолог .
 Лиссаридис, Васос (100) — кипрский государственный деятель, председатель Палаты представителей Кипра (1985—1991) .
 Мартель, Диего (73) — испанский пловец, нейрохирург .
 Могилевская, Лия Абрамовна (94) — советская пианистка, заслуженный работник культуры РСФСР (1976) 
 Панченко, Леонид Фёдорович (91) — советский и российский биохимик, академик РАМН (1999—2013), академик РАН (2013)  .
 Пресс, Тамара Натановна (83) — советская спортсменка (лёгкая атлетика), трёхкратная чемпионка летних Олимпийских игр (1960 в Риме, 1964 в Токио—дважды), заслуженный мастер спорта СССР (1960), сестра Ирины Пресс .
 Сиборн, Пэм (85) — британская легкоатлетка .
 Скробов, Виктор Семёнович (87) — советский военный политработник, начальник кафедры основ марксизма-ленинизма Военного финансово-экономического факультета при Московском финансовом институте (1984—1986), заслуженный деятель науки РСФСР (1984) .
 Хинтен, Лия (78) — нидерландская легкоатлетка .
 Фичамба, Хесус (74) — эквадорский эстрадный певец .

25 апреля 

 Абденнур, Али Яхья (100) — алжирский юрист, политический деятель и правозащитник .
 Васильковская-Остуд, Евгения Ивановна (92) — американская поэтесса, переводчица, литературовед .
 Витте, Андре де (76) — бразильский католический прелат, епископ Руй-Барбозы (1994—2020) .
 Гавел, Иван (82) — чешский учёный, брат Вацлава Гавела .
 Жакиев, Бексултан Жакиевич (85) — советский и киргизский писатель, народный писатель Республики Кыргызстан, Герой Киргизской Республики (2011) .
 Какеев, Аскар Чукутаевич (85) — советский и киргизский философ, министр образования, науки и культуры Киргизии (1993—1998), академик НАН КР (1993) .
 Колингба, Дезире (64) — центральноафриканский политик .
 Конрадс, Джон (78) — австралийский пловец, чемпион и двукратный бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Риме (1960) .
 Марэт, Жозеф (71) — бельгийский политик .
 Ндайирукийе, Сириль (66) — бурундийский политик, министр национальной обороны (2000—2002) .
 Салимоненко, Анатолий Андреевич (80) — советский и российский актёр, заслуженный артист РСФСР (1984) .

24 апреля 

 Аниканов, Олег Карпович (87) — советский и российский военный строитель, генерал-полковник (1991) .
 Бубнис, Витаутас (88) — литовский писатель и политический деятель, член Сейма (1992—1996) .
 Людвиг, Криста (93) — немецкая оперная певица (меццо-сопрано) .
 Марамзин, Владимир Рафаилович (86) — русский писатель .
 Моншпарт, Шарольта (76) — венгерская спортсменка (спортивное ориентирование), чемпионка мира (1972) .
 Раков, Владимир Александрович (72) — российский эколог, доктор биологических наук, профессор, главный научный сотрудник морской экотоксикологии ТОИ ДВО РАН .
 Ранье, Ив (78) — французский киноактёр .
 Сичкарёва, Людмила Александровна (83) — советская и российская актриса, артистка Смоленского драмтеатра (с 1964 года), народная артистка Российской Федерации (2006) .
 Собаич, Милош (75) — сербский художник и скульптор .
 Шихов, Евгений Витальевич (51) — начальник УФСИН во Забайкалью (с 2018 года), генерал-майор внутренней службы (2020); убит .
 Шопрони, Йожеф (90) — венгерский композитор .
 Эльбаз, Альбер (59) — израильский дизайнер одежды .

23 апреля 

 Аструп, Ханс-Расмус (82) — норвежский бизнесмен, основатель Музея современного искусства Аструп-Фернли .
 Бехи, Лалит (71) — индийский киноактёр, кинорежиссёр и кинопродюсер .
 Бонева, Дора Иванова (84) — болгарская художница, вдова Любомира Левчева .
 Камински, Дэн (42) — американский программист, специалист по компьютерной безопасности .
 Комельяс, Хосе Луис (93) — испанский астроном и историк .
 Ло Цинцюань (75) — китайский партийный и государственный деятель, секретарь партийного комитета провинции Хубэй (2007—2010) .
 Лукьянов, Анатолий Евгеньевич (72) — советский и российский востоковед-синолог, доктор философских наук (1991), профессор .
 Мелешевич, Андрей Анатольевич (58) — украинский правовед, президент Киево-Могилянской академии (2014—2019) .
 Меони, Марио (56) — аргентинский государственный деятель, министр транспорта Аргентины (с 2019 года); ДТП .
 Мильва (81) — итальянская певица и актриса .
 Мистри, Амит (47) — индийский киноактёр .
 Нормурадов, Хасан Норбекович (82) — узбекский общественный деятель, сенатор, Герой Узбекистана (2019) .
 Пономарёв, Виталий Андреевич (89) — советский хозяйственный, государственный, партийный, политический и военный деятель, заместитель Председателя КГБ (1985—1991) .
 Фиделис, Леви (69) — бразильский политик .
 Фреди (Матти Калеви Сиитонен) (78) — финский эстрадный певец .

22 апреля 

 Андрис, Рик (84) — бельгийский киноактёр .
 Батраева, Зинаида Николаевна (98) — советская разведчица .
 Бодешулы, Жаркен (77) — казахский писатель .
 Варицкий, Сергей Николаевич (62) — российский кинорежиссёр и продюсер .
 Гилязев, Муфтадин Мугалиевич (82) — советский и российский башкирский композитор-песенник .
 Джонсон, Деннис (81) — ямайский легкоатлет и тренер .
 Гюрбюз, Сельма (61) — турецкая художница и скульптор 
 Кларк, Терренс (19) — американский баскетболист; ДТП .
 Мартинес, Росарио (63) — уругвайский футболист .
 Фрайс, Чарльз (92) — американский кинопродюсер .
 Хандке, Мирослав (75) — польский химик и государственный деятель, министр образования (1997—2000) .

21 апреля 

 Бекам, Марк (89) — французский политик, депутат Национального собрания (1967—1978), сенатор (1980—1986), мэр Кемпера (1977—1989) .
 Брусвеэн, Хокон (93) — норвежский лыжник, чемпион и серебряный призёр зимних Олимпийских игр в Скво-Вэлли (1960) .
 Грасиани, Альфредо (56) — аргентинский футболист .
 Гутыра, Роберт (76) — чехословацкий спортсмен-велосипедист .
 Донченко, Анатолий Петрович (79) — советский и российский деятель науки, ректор Гуманитарного института Новгородского государственного университета .
 Земба, Войцех (79) — польский католический прелат, архиепископ Белостока (2000—2006) и Вармии (2006—2016) .
 Кан, Берни (90) — американский киносценарист .
 Колас де Мероньо, Мерседес (95) — аргентинская политическая активистка, вице-президент движения Матери площади Мая .
 Коломби, Мирьям (81) — французская актриса и театральный режиссёр, директор «Театра Монпарнас» (с 1984 года) .
 Косинский, Мариан (75) — польский футболист .
 Котельников, Пётр Павлович (91) — ветеран Великой Отечественной войны, последний из остававшихся в живых защитник Брестской крепости .
 Кулиев, Хатем Хедаят оглы (74) — азербайджанский геолог и геофизик, академик НАН Азербайджана (2014) .
 Мёбель, Мориц (98) — немецкий уролог, иностранный член АМН СССР / РАМН (1984—2014), иностранный член РАН (2014) .
 Моисеева, Ирина Алексеевна (96) — артистка народно-сценического танца, солистка (с 1941 года) и педагог Ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева, заслуженная артистка РСФСР (1958), вдова Игоря Моисеева .
 Мутон, Анри (87) — бельгийский политик, член Сената Бельгии (1981—1985) .
 Ферро, Марк (96) — французский историк .
 Фрич, Томас (77) — немецкий актёр .
 Шанха, Гхош (89) — индийский поэт и литературный критик .

20 апреля 

 Ахиджо, Жермен Хабиба (89) — Первая леди Камеруна (1960—1982), вдова Ахмаду Ахиджо .
 Гуммадов, Оразмурад (79) — советский и туркменский актёр театра и кино, сценарист, режиссёр, народный артист Туркменистана (2009) .
 Данцис, Джордж (88) — австралийский баскетболист .
 Деби, Идрис (68) — президент Чада (с 1990 года); гибель в результате военных действий .
 Мазуркевич, Веслава (95) — польская актриса .
 Маккьюэн, Лес (65) — шотландский поп-музыкант, участник группы Bay City Rollers .
 Нандласкар, Кишоре (81) — индийский киноактёр .
 Нарасимхам, Майдаволу (94) — индийский экономист, управляющий Резервным банком Индии (1977) .
 Обри, Рекс (86) — австралийский пловец .
 Пачулия, Валико Меджитович (72) — советский и абхазский военный историк и публицист .
 Рахарджо, Листианто (50) — индонезийский футболист .
 Роос, Селин (67) — французско-канадская шахматистка .
 Ртвелиашвили, Зураб (53 или 54) — грузинский поэт .
 Соплиньский, Александр (79) — польский политик, член Сейма Республики Польша (2005—2011), заместитель министра здравоохранения (2012—2015) .
 Тайнитцер, Альфред (91) — австрийский футболист, бронзовый призёр чемпионата мира в Швейцарии (1954) .
 Хеллман, Монте (88) — американский кинорежиссёр .

19 апреля 

 Абаренов, Анатолий Анатольевич (82) — советский, российский художник-мультипликатор .
 Айрапетян, Юрий Суренович (87) — советский, армянский и российский пианист, народный артист Армянской ССР (1976) .
 Бандини, Моника (56) — итальянская велогонщица, чемпионка мира по шоссейным велогонкам (1988) .
 Бялыницкий-Бируля, Анджей (85) — польский математик, действительный член Польской академии наук (2002) .
 Ван дер Кёйлен, Вилли (74) — нидерландский футболист, трёхкратный чемпион Нидерландов, обладатель Кубка УЕФА 1977/78 в составе клуба ПСВ .
 Винклер, Томаш (81) — словацкий писатель, историк литературы и литературный критик .
 Дошекова, Эмилия (83) — словацкая актриса .
 Зенкин, Игорь Викторович (62) — российский правовед, доктор юридических наук (1993), профессор (1999) .
 Кило, Мишель (80) — сирийский писатель и правозащитник .
 Лантратова, Вера Степановна (73) — советская волейболистка, в составе сборной СССР чемпионка летних Олимпийских игр в Мехико (1968), чемпионка мира (1970) и чемпионка Европы (1967), заслуженный мастер спорта СССР (1991) .
 Лысенко, Владимир Николаевич (65) — российский политический деятель, политолог, народный депутат России (1990—1993) .
 Мондейл, Уолтер (93) — американский государственный деятель, вице-президент США (1977—1981) .
 Петухов, Олег Евгеньевич (84) — советский и российский художник, заслуженный художник Российской Федерации .
 Раденкович, Момчило Моша (70) — сербский поп-певец и композитор, участник группы «Златни прсты» .
 Раукас, Анто Викторович (86) — советский и эстонский геолог, академик АН Эстонской ССР / Эстонской АН (1987) .
 Реймер, Биргитт (95) — датская актриса .
 Савченко, Сергей Викторович (62) — ректор Луганского университета (с 2006), член-корреспондент НАПНУ (2016) .
 Стайнман, Джим (73) — американский музыкант, композитор и автор песен .
 Шамурзаев, Нурлан Турсунович (61) — киргизский политический деятель, первый секретарь ЦК ЛКСМ Киргизии (1990—1991) .
 Шувалов, Виктор Григорьевич (97) — советский хоккеист и тренер, чемпион зимних Олимпийских игр в Кортина-д’Ампеццо (1956), заслуженный мастер спорта СССР (1954) .

18 апреля 

 Абабса, Наима (51) — алжирская эстрадная певица .
 Абдинабиева, Газиза (72) — казахстанская актриса театра и кино, заслуженный деятель искусств Казахстана .
 Бердымухамедов, Мяликгулы Бердымухамедович (88) — отец президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова .
 Братковский, Стефан (86) — польский юрист, журналист, публицист, писатель .
 Гилязев, Азамат Лукман-Хакимович (65) — башкирский театральный художник .
 Джадд, Фрэнк Ашкрофт (86) — британский государственный деятель, депутат Палаты общин (1966—1979), член Палаты лордов (с 1991) .
 Коватта, Луиджи (77) — итальянский политический деятель и журналист, член Сената и депутат парламента Италии .
 Кривченко, Александр Иванович (79) — советский и российский физиолог, заведующий лабораторией сравнительной физиологии дыхания ИЭФБ РАН (с 1986), член-корреспондент РАН (2008) .
 Маккейб, Фрэнк (93) — американский баскетболист, чемпион летних Олимпийских игр в Хельсинки (1952) .
 Мохамед, Мохамед Абди (72) — сомалийский учёный и государственный деятель, министр обороны (2009—2010) .
 Неведомский, Николай Алексеевич (64) — российский государственный деятель, глава администрации Благовещенска (2010—2011) .
 Папилая, Альберт (53) — индонезийский боксёр, участник летних Олимпийских игр 1992 года в Барселоне .
 Ружичка, Зденек (96) — чехословацкий гимнаст, двукратный бронзовый медалист летних Олимпийских игр в Лондоне (1948) .
 Скарлетт, Лиам (35) — британский хореограф; самоубийство .
 Уруг, Недждет (100) — турецкий военный, начальник Генерального штаба (1983—1987), командующий сухопутными силами Турции (1983) 
 Фурс, Элизабет (84) — американский политический деятель, член Палаты представителей США (1993—1999) .
 Хеджази, Мохаммад Хосейнзаде (64/65) — иранский военачальник, бригадный генерал .
 Шмид, Ричард (86) — американский художник .

17 апреля 

 Брик, Александр Борисович (77) — советский и украинский физик, член-корреспондент НАН Украины (2012) .
 Вивек (Вивеканандан) (59) — индийский актёр-комик .
 Демирёз, Эрол (81) — турецкий киноактёр .
 Колаемма, Джанни (62) — итальянский киноактёр и кинорежиссёр .
 Малевези, Джастин (77) — малавийский политик, вице-президент Малави (1994—2004) .
 Мец, Герт (79) — немецкий легкоатлет .
 Олтяну, Константин (75) — румынский футболист .
 Сабо, Шандор (70) — венгерский пловец .
 Сарвар, Кабори (70) — бангладешская актриса и политический деятель, член Национальной ассамблеи (2008—2014) .
 Семёнова, Вера Павловна (92) — советская и российская актриса, заслуженная артистка РСФСР (1981) .
 Сюй Шэнфа (96) — тайваньский бизнесмен и политический деятель, основатель компании «Принс Моторс» .
 Форд, Хестер (115) — американская долгожительница .
 Хан, Франклин — политик, член Парламента Тринидада и Тобаго (с 2002) .
 Хельмингер, Пoль (80) — люксембургский политик, мэр Люксембурга (1999—2011) и член Палаты депутатов Люксембурга (1984—1989, 1994—2012) .
 Хораи, Себастьян Кото (91) — лесотский кардинал, епископ Мохалес-Хука (1977—2014) .
 Чуркин, Владимир Дмитриевич (68) — советский футболист и тренер .
 Яворивский, Владимир Александрович (78) — советский и украинский журналист, один из главных основателей Народного Руха Украины, народный депутат Украины .

16 апреля 

 Азизов, Мирза (58) — узбекский актёр театра и кино, народный артист Узбекистана (2015) .
 Ахмед, Хуссейн (88/89) — индийский футболист .
 Баллан, Камаль (67) — сирийский и российский музыкант, хореограф, поэт, актёр .
 Большакова, Надежда Павловна (63) — cаамская писательница .
 Бурмако, Марина Павловна (81) — советская и российская актриса, заслуженная артистка РСФСР (1987) .
 Гешке, Чарльз (81) — американский информатик и предприниматель, сооснователь компании Adobe Systems Inc. (1982), член Национальной инженерной академии США (1995) и Американской академии искусств и наук (2008) .
 Гузун, Людмила (59) — молдавский политик, депутат Парламента Молдавии (с 2019) .
 Дэвис, Роберт Уильям (95) — британский историк (о смерти объявлено в этот день) .
 Жаме, Клод (91) — французский футболист .
 Кобаяси, Осаму (57) — японский режиссёр-аниматор .
 Кулиев, Эльдар Тофик оглы (80) — советский и азербайджанский кинорежиссёр, сценарист и актёр, народный артист Азербайджанской ССР (1982) .
 Маккрори, Хелен (52) — английская актриса .
 Митчелл, Майк (77) — американский рок-музыкант, вокалист и гитарист группы The Kingsmen .
 Новиков, Сергей Петрович (71) — советский дзюдоист, чемпион летних Олимпийских игр в Монреале (1976), заслуженный мастер спорта СССР (1974) .
 Ногаллер, Александр Михайлович (100) — советский гастроэнтеролог и аллерголог, доктор медицинских наук (1960), профессор .
 Омар, Абу Бакар (72) — малайзийский киноактёр .
 Пауэлл, Энтони (85) — британский художник по костюмам для сцены и экрана, трёхкратный лауреат премии «Оскар» (1972, 1978, 1979) .
 Пикок, Эндрю (82) — австралийский государственный деятель, министр иностранных дел Австралии (1975—1980) .
 Пирсон, Джонни (95) — канадский хоккеист .
 Рауль, Эрик (65) — французский политик, депутат Национального собрания (2002—2012) .
 Раушанов, Есенгали Абдижапарович (63) — казахский поэт, лауреат Государственной премии Казахстана .
 Сбитнев, Юрий Николаевич (89) — русский писатель .
 Силла, Феликс (84) — итальянский писатель .
 Тёрёчик, Мари (85) — венгерская актриса .
 Ходжес, Боб (77) — канадский конькобежец и биохимик .
 Янг, Расти (75) — американский рок-музыкант, сооснователь кантри-рок-группы Poco .

15 апреля 

 Абуков, Камал Ибрагимович (83) — кумыкский писатель и литературный критик .
 Андреева, Любовь Харитоновна (78) — русская поэтесса .
 Грегорян, Вартан (87) — американский учёный и благотворитель, президент Корпорации Карнеги в Нью-Йорке (с 1997 года) .
 Зарудий, Феликс Срульевич (83) — советский и российский фармаколог, доктор медицинских наук (1986), профессор кафедры фармакологии БГМУ (1987), заслуженный деятель науки Российской Федерации (2003) .
 Кастильо, Патрисио (80) — чилийский и мексиканский актёр .
 Кауфман, Вальтер (97) — немецкий и австралийский писатель .
 Лохтачев, Александр Иванович (72) — советский и российский скульптор, заслуженный художник Российской Федерации (2004) .
 Овчинников, Адольф Николаевич (89) — советский и российский художник-реставратор древнерусской и поствизантийской темперной живописи, икон и фресок, почётный член РАХ .
 Оловянников, Николай Ефимович (98) — советский военный лётчик, Герой Советского Союза (1944) .
 Сан Августин, Джозеф Татиано (90) — гуамский политический деятель, спикер Сената Гуама .
 Талаганис, Димитриос (75/76) — греческий художник, поэт, архитектор и градостроитель .
 Хельмерс, Кнут (64) — норвежский шахматист .
 Чандулал, Азмира (66) — индийский политик .
 Чебриков, Артур Николаевич (86) — советский и российский организатор производства, директор Брянского машиностроительного завода (1985—1995) .
 Чурилин, Александр Анатольевич (74) — российский дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Румынии (2006—2011) .

14 апреля 

 Абдул Матин Хасру (71) — бангладешский государственный деятель, член Национальной ассамблеи (1991—2001, 2009—2021), министр юстиции (1997—2001) .
 Акбулут, Йылдырым (85) — турецкий государственный деятель, премьер-министр Турции (1989—1991) .
 Аль-Альвани, Мамун (63) — иракский государственный деятель, губернатор Анбара (2005—2009) .
 Бартфельд, Натан Яковлевич (71) — советский и молдавский футбольный судья, функционер, инспектор ФИФА и УЕФА .
 Беззубов, Роман (41) — латвийский футболист («Юрмала»), футбольный агент; убийство .
 Бирюков, Юрий Евгеньевич (86) — советский и российский музыковед и композитор .
 Борисов, Пётр Федотович (65) — украинский государственный деятель, первый заместитель министра Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы (2003—2004)
 Вавжонь, Эва (83) — польская киноактриса .
  (83) — польский физик, академик Польской академии наук (2010) .
 Дионисий (Сакатис) (74) — епископ Константинопольской православной церкви, митрополит Синадский (с 1996) .
 Клышко, Анатолий Константинович (85) — белорусский советский прозаик, журналист, критик, переводчик, педагог, заслуженный работник культуры Республики Беларусь (1994), член Союза писателей СССР (1960) .
 Ларройя, Хоакин (83) — испанский гребец-байдарочник .
 Лувен, Мишель (83) — канадский франкоязычный эстрадный певец .
 Марусев, Олег Фёдорович (76) — советский и российский актёр театра и кино, режиссёр и телеведущий, заслуженный артист Российской Федерации (1993) .
 Мейдофф, Бернард (82) — американский предприниматель .
 Усман, Ахмед (69 или 70) — нигерийский государственный деятель, военный губернатор Ондо (1994—1996) и Ойо (1996—1998) .
 Фолкнер, Трейдер (93) — австралийский актёр .
 Чакалов, Киёмиддин (75) — советский и таджикский актёр театра и кино, народный артист Таджикистана (1998) .
 Экмечич, Мевлудин (91) — боснийский художник .

13 апреля 

 Александров, Василий Леонидович (49) — российский театральный актёр, артист Курганского театра драмы (с 1993) .
 Аль-Кабенди, Джамаль Якуб (62) — кувейтский футболист .
 Анненский, Александр Исидорович (71) — российский кинодраматург, писатель, публицист, сын Исидора Анненского .
 Арриньон, Жан-Пьер (78) — французский историк-медиевист, специалист по средневековой истории Руси и истории современной России .
 Борткевич, Леонид Леонидович (71) — советский и белорусский музыкант, солист ВИА «Песняры», заслуженный артист БССР (1979) .
 Де Соуза, Рут Роберта (52) — бразильская баскетболистка, чемпионка мира (1994) .
 Дэвис, Роберт Уильям (95) — британский историк .
 Желтоухов, Игорь Евгеньевич (76) — советский и российский театральный актёр, артист Хабаровского театра музыкальной комедии, народный артист РСФСР (1990) .
 Кортенская, Мирослава Стефанова (67) — болгарский театральный критик, культуролог и медиаэксперт .
 Лейблер, Изи (86) — австралийский политический активист, борец за права советских евреев .
 Леонард, Бобби (88) — американский профессиональный баскетболист и тренер .
 Маранди, Саймон (73) — индийский политик .
 Марбашев, Константин Христофорович (80) — советский и российский конструктор корабельной авиации .
 Мирус, Борис Михайлович (92) — актёр Украинского драматического театра имени Марии Заньковецкой (с 1957), народный артист Украинской ССР (1991) .
 Ноэль, Бернар (90) — французский поэт, прозаик и эссеист .
 Сатхидар, Вира (61) — индийский киноактёр .
 Тиличеев, Евгений Сергеевич (74) — советский и российский актёр театра и кино, заслуженный артист Российской Федерации (1998) .
 Филиппини, Рокко (77) — швейцарский виолончелист .
 Чепелик, Владимир Андреевич (75) — советский и украинский скульптор, народный художник Украины (1992) .
 Шушпанов, Михаил Николаевич (68) — советский и российский организатор производства, генеральный директор Воронежского авиационного завода (2006—2008) .
 Ярдошвили, Александр Эдуардович (66) — спортивный врач московских футбольных команд (c 1982), заслуженный врач Российской Федерации .

12 апреля 

 Балой, Олдемиру (66) — мозамбикский государственный деятель, министр иностранных дел Мозамбика (2008—2017) .
 Голованов, Василий Ярославович (60) — российский писатель, эссеист, путешественник и журналист, сын Ярослава Голованова .
 Дзанаев, Борис Александрович (80) — советский и российский хореограф, художественный руководитель и главный балетмейстер ансамбля «Исламей» (1981—1993), заслуженный артист РСФСР.
 Добрин, Борис Юльевич (94) — советский и украинский терапевт, доктор медицинских наук, профессор ЛГМУ, заслуженный врач Украины .
 Зильберкант, Иосиф Израилевич (91) — советский и российский адвокат, заслуженный юрист Российской Федерации (1995) .
 Илюшин, Александр Сергеевич (77) — советский и российский физик, доктор физико-математических наук (1989), заведующий кафедрой физики твёрдого тела физфака МГУ (с 1987 года), заслуженный профессор МГУ .
 Козенко, Виктор Данилович — украинский театральный деятель, директор Луганского областного русского драматического театра (1974—2007) .
 Котов, Николай Михайлович (79) — советский и российский музыковед и композитор .
 Мартинек, Карел (88) — советский и чешский биохимик .
 Мартиросян, Дереник Арамаисович (78) — армянский театральный актёр, режиссёр и драматург, заслуженный артист Республики Армения (2006) .
 Рехман, Ибн Абдул (90) — деятель правозащитного движения Пакистана .
 Роганович, Вук (77) — сербский гандбольный тренер .
 Салин, Валентин Иванович (91) — советский и российский волейбольный тренер, заслуженный тренер СССР (1972) .
 Скинази, Даниэль (87) — итальянский художник .
 Соареш Мартинеш, Педру (95) — португальский юрист и государственный деятель, министр здравоохранения и социального обеспечения (1962—1963), член Лиссабонской академии наук (1980) .
 Уильямс, Ширли (90) — британский государственный деятель, министр образования и науки Великобритании (1976—1979) .
 Хо Йен Че (54) — сингапурский дзюдоист .
 Холина, Серафима Васильевна (97) — советская киноактриса .
 Ян Сюн (67) — китайский государственный деятель, мэр Шанхая (2012—2017) .

11 апреля 

 Аширбаев, Бахытжан Кудайбергенович (68) — советский и казахстанский архитектор, главный архитектор Шымкента (1981—1999) и Южно-Казахстанской области, лауреат Государственной премии Республики Казахстан в области литературы и искусства (2014) .
 Бейкер, Колин (86) — валлийский футболист, участник чемпионата мира в Швеции (1958) в составе национальной сборной .
 Бискупек, Маттиас (70) — немецкий писатель .
 Борнье, Нелсон (71) — бразильский политик, депутат (1991—1996, 2003—2012), мэр Нова-Игуасу (1997—2002, 2013—2016) .
 Джавадов, Физули Джавадович (70) — советский и азербайджанский футболист .
 Дробижева, Леокадия Михайловна (88) — советский и российский этносоциолог, доктор исторических наук (1982), профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации (1999) .
 Зуева, Антонина Михайловна (93) — советский передовик сельскохозяйственного производства, звеньевая хмелеводческого звена совхоза «Волга» Козловского района Чувашской АССР (1947—1983) .
 Люгайло, Станислав Антонович (83) — советский волейболист, чемпион летних Олимпийских игр в Токио (1964), заслуженный мастер спорта СССР (1990) .
 Махулов, Магомед Махулович (106) — советский партийный и государственный деятель, первый секретарь Гергебильского, Гунибского, Казбековского районных комитетов КПСС, Герой Социалистического Труда (1971) .
 Миронов, Алексей Кириллович (95) — советский военачальник, заместитель начальника Главного управления кадров Министерства обороны СССР (1979—1991), генерал-полковник (1989) .
 Навасардян, Арман Гарникович (82) — заместитель министра иностранных дел Армении (1991—1993), чрезвычайный и полномочный посол Армении (1993—1995) .
 Падрон, Хусто Хорхе (77) — испанский поэт, переводчик и эссеист .
 Симянович, Зоран (74) — сербский композитор .
 Сираво, Джозеф (64) — американский актёр .
 Фентон-Смит, Дик (89) — австралийский футболист .

10 апреля 

 Абдул Ахад, Сабиамад (65) — малайзийский спортсмен и тренер по стендовой стрельбе, участник Летних Олимпийских игр 1984 года в Лос-Анжелесе .
 Ар, Мехтап (64) — турецкая актриса театра и кино .
 Берци, Иштван (75) — венгерский гимнаст, участник летних Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене .
 Бланко Прието, Феликс дель (83) — испанский куриальный прелат и ватиканский дипломат .
 Верник, Эмиль Григорьевич (96) — советский и российский радиорежиссёр, народный артист Российской Федерации (1999), отец Игоря Верника .
 Ди Белло, Россана (64) — итальянский политик, мэр Таранто (2000—2006) .
 Жуков, Иван Ефимович (86) — советский лётчик-испытатель, заслуженный военный лётчик СССР (1985), Герой Советского Союза (1982) .
 Ивуоха, Бруно (68) — нигерийский киноактёр .
 Кассиди, Эдуард Идрис (96) — австралийский куриальный кардинал и ватиканский дипломат .
 Каул, Сатиш (74) — индийский киноактёр .
 Ладыгина, Ариадна Борисовна (94) — советский и белорусский музыковед, доктор философских наук (1974), профессор  .
 Мартынюк, Николай Ильич (86) — советский военно-морской деятель, вице-адмирал (1988) .
 Моник, Эдуар (89) — мавританский поэт и дипломат, посол Мавритании в ЮАР .
 Мухаммад, Гарба (76) — нигерийский политик, губернатор Сокото (1985—1987) .
 Мукете, Виктор (102) — камерунский политик .
 Ньютон, Джун (97) — австралийская фотожурналистка .
 Ойоно-Мбиа, Гийом (82) — камерунский писатель .
 Попкович, Владимир Антонович (86) — белорусский поэт .
 Фёдоров, Виктор Иванович (84) — советский и российский горнолыжник и тренер по горнолыжному спорту, мастер спорта СССР .
 Цулая, Гиви Васильевич (87) — советский и российский историк, доктор исторических наук (1988) .
 Шимко, Имре (82) — венгерский стрелок .
 Эрдман, Фред (87) — бельгийский политик, сенатор (1988—1999), член Палаты представителей (1999—2003) .

9 апреля 

 DMX (Эрл Симмонс) (50) — американский рэпер и актёр .
 Бабко, Александр Митрофанович (89) — советский и белорусский передовик сельскохозяйственного производства, Герой Социалистического Труда (1972) (о смерти объявлено в этот день) .
 Гендрон, Ред (63) — американский хоккейный тренер, главный тренер команды «Мэн Блэк Беарс» .
 Гибсон, Иэн (82) — британский политический деятель, депутат Палаты общин (1997—2009) .
 Захаров, Виктор Филиппович (78) — советский и российский тренер по классической борьбе, заслуженный тренер РСФСР, заслуженный работник физической культуры РФ (2010) .
 Канибер, Вольфганг (81) — немецкий футболист .
 Кларк, Рэмси (93) — американский государственный деятель, генеральный прокурор США (1967—1969) .
 Курдюмов, Александр Вячеславович (82) — советский и украинский физик, член-корреспондент НАН Украины (2000) .
 Манташян, Адольф Айрапетович (89) — советский и армянский физикохимик, директор Института химической физики им. А. Б. Налбандяна (1987—2006), академик НАН РА (1994) .
  — американский учёный в области информатики .
 Никольский, Владимир Николаевич (74) — советский и украинский историк, доктор исторических наук, профессор кафедры отечественной и региональной истории ДонНУ .
 Ольсон, Билл (91) — американский прыгун с трамплина .
 Пере, Дахуку (68) — тоголезский государственный деятель, председатель Национального собрания Того (1994—1999) .
 Провалов, Константин Константинович (71) — российский дипломат, посол России в Эстонии (2000—2006) .
 Аскенгрен Пьяченти, Кирстен (92) — датский и итальянский искусствовед и музейный деятель .
 Рейсман, Джудит (85) — американский общественный деятель .
 Ржебичек, Франтишек (89) — чешский поэт-песенник .
 Сигэно, Ясумаса (79) — японский политический деятель, член Палаты представителей Японии .
 Симак, Вячеслав Петрович (56) — советский и молдавский боксёр и тренер, заслуженный тренер Молдовы .
 Фассер, Эккехард (68) — швейцарский бобслеист, чемпион зимних Олимпийских игр в Калгари (1988) .
 Филипп, герцог Эдинбургский (99) — супруг королевы Великобритании Елизаветы II (с 1947), отец короля Великобритании Карла III .
 Фурманов, Рудольф Давыдович (82) — советский и российский театральный режиссёр, художественный руководитель — директор театра «Русская антреприза», народный артист Российской Федерации (2008) .

8 апреля 

 Адамс, Филлип (32) — игрок в американский футбол; самоубийство .
 Атаян, Армен Аршакович (98) — советский, армянский и украинский художник .
 Бадирзаде, Магеррам Алисафтар оглы (76) — азербайджанский телевизионный режиссёр, заслуженный деятель искусств Азербайджана (2006) .
 Быковская, Филомена — польская поэтесса .
 Ван ден Хюрк, Тон (88) — нидерландский футболист .
 Да Силва, Джон (86) — новозеландский спортсмен (вольная борьба), участник летних Олимпийских игр в Мельбурне (1956) .
 Джельсомини, Анжело (89) — итальянский борец .
 Дивяк, Йован (84) — боснийский военачальник, бригадный генерал армии Боснии .
 Иво, Исмаэл (66) — бразильский артист балета и хореограф .
 Игай, Диана (56) — венгерский скит-стрелок, чемпионка летних Олимпийских игр в Афинах (2004), неоднократная чемпионка мира и Европы .
 Ким, Владимир Васильевич (91) — советский и узбекский экономист, академик АН РУз (2000) .
 Кишш, Антал (85) — венгерский легкоатлет (спортивная ходьба), серебряный призёр летних Олимпийских игр в Мехико (1968) .
 Константин (Харисиадис) (91) — епископ Константинопольской православной церкви .
 Машаду, Розели (52) — бразильская легкоатлетка (бег на длинные дистанции), участница летних Олимпийских игр в Атланте 1996 года .
 Нейсбитт, Джон (92) — американский писатель и футуролог .
 Пасинато, Микеле (52) — итальянский волейболист, чемпион мира (1998) .
 Раш, Ричард (91) — американский кинорежиссёр .
 Финдли, Конн (90) — американский спортсмен (академическая гребля), чемпион летних Олимпийских игр в Мельбурне (1956) и в Токио (1964) .
 Чайор, Павел (38) — польский киноактёр и кинорежиссёр .
 Шаманин, Игорь Владимирович (58) — российский физик-ядерщик, доктор физико-математических наук (1997), профессор (1999) .

7 апреля 

 Акимов, Игорь Андреевич (83) — директор Института зоологии НАН Украины (с 1987), член-корреспондент НАНУ (1990) .
 Алекперли, Фарид Урхан оглы (57) — азербайджанский учёный, специалист в области истории медицины, доктор исторических наук, профессор, заведующий отделом Международных связей Института рукописей им. Физули Национальной АН Азербайджана .
 Ангел (Анастасиу) (70) — епископ неканонической греческой старостильной юрисдикции — Митрополичьего Синода Отеческого Календаря Церкви ИПХ Греции; её предстоятель (с 2010 года) .
 Атабеков, Иосиф Григорьевич (86) — советский и российский вирусолог, академик ВАСХНИЛ/РАСХН (1983—2013), академик РАН (1992) .
 Билич, Габриэль Лазаревич (86) — советский и российский учёный-медик, физиолог и фармаколог .
 Бози, Алфредо (84) — бразильский литературовед и литературный критик .
 Будер, Манфред (85) — немецкий хоккеист .
 Гапон, Александр Иванович (80) — советский и украинский театральный актёр, артист Запорожского музыкально-драматического театра, народный артист Украины (1992) .
 Кальпе, Антонио (81) — испанский футболист .
 Куренцов, Виктор Григорьевич (80) — советский тяжелоатлет, чемпион летних Олимпийских игр в Мехико (1968), многократный чемпион мира и Европы, заслуженный мастер спорта СССР (1966), заслуженный тренер России (2003) .
 Миткович, Милорад (70) — сербский хирург, академик Сербской академии наук и искусств (2018) .
 Пацнер, Карел (85) — чешский писатель, журналист и научный публицист .
 Пашкова, Ольга Леонидовна (55) — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка Российской Федерации (2006) .
 Пеллегрен, Жак (76) — французский живописец .
 Раджбонгши, Индра Мохан (75) — бангладешский фолк-певец .
 Раудоникис, Томми (70) — австралийский регбист .
 Саттон, Ричард Лексингтон (83) — британский бизнесмен, владелец компании Sir Richard Sutton Limited; убийство .
 Сомьяш, Дьёрдь (80) — венгерский кинорежиссёр и киносценарист .
 Тарсинова, Ремзие Усеиновна (94) — советская, таджикская, крымскотатарская и украинская танцовщица, балетмейстер, народная артистка Таджикской ССР (1983) .
 Треушников, Михаил Константинович (82) — советский и российский правовед, доктор юридических наук (1984), профессор (1988), заведующий кафедрой гражданского процесса юрфака МГУ (с 1983), заслуженный деятель науки Российской Федерации (1998) .
 Фирсов, Михаил Васильевич (69) — российский военный деятель, генерал-майор .
 Холден, Дуг (90) — английский футболист, известен преимущественно по играм за клуб «Болтон Уондерерс» (1950—1962) .
 Шевченко, Григорий Тимофеевич (90) — советский и российский писатель .
 Ягличич, Владимир (59) — сербский поэт и писатель .

6 апреля 

 Бекет, Борис Ильич (68) — молдавский актёр и режиссёр .
 Гаврилов, Иван Николаевич (81) — советский и украинский архитектор, главный архитектор Днепропетровской области (1982—1992) .
 Голяков, Владимир Юрьевич (53) — лидер неоязыческой организации «Схорон еж словен» (с 1991) .
 Григорьев, Юрий Григорьевич (95) — советский и российский радиобиолог, доктор медицинских наук, профессор, сотрудник Федерального медицинского биофизического центра имени А. И. Бурназяна .
 Дарлинг, Чак (91) — американский баскетболист, чемпион летних Олимпийских игр в Мельбурне (1956) .
 Деви, Пратхима (88) — индийская киноактриса .
 Домингес Вас, Кармен (69 или 70) — испанская художница .
 Живкович Тозовац, Предраг (85) — сербский актёр и фолк-певец .
 Кулидж, Чарльз Генри (99) — сержант армии США, награждённый медалью Почёта (1945) .
 Кюнг, Ханс (93) — швейцарский католический священник, теолог и писатель .
 Любич, Весна (82) — югославский и боснийский кинорежиссёр .
 Мадарьяга, Хулен (88) — один из основателей и лидеров баскской организации ЭТА .
 Олкевич, Уолтер (72) — американский актёр .
 Понте, Родольфо да (82) — парагвайский рапирист, участник летних Олимпийских игр в Мехико (1968) .
 Пурвинский, Ян (86) — католический прелат, епископ Киевский и Житомирский (1991—2011) .
 Рогожин, Евгений Александрович (74) — заведующий VII отделением ИФЗ РАН, доктор геолого-минералогических наук (1990), профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации (2018) .
 Савич, Драгослав (62) — сербский актёр .
 Симинович, Луис (100) — канадский молекулярный биолог, член Лондонского королевского общества (1980) .
 Таллер, София (50 или 51) — венгерский композитор .
 Тарасов, Михаил Михайлович (66) — начальник Санкт-Петербургского военного института внутренних войск МВД России (1997—2008), генерал-майор .
 Хастингс, Элси (84) — американский юрист, член Палаты представителей США (с 1993) .
 Химченко, Виктор Иванович (89) — советский и российский изобретатель, заслуженный изобретатель РСФСР, лауреат Государственной премии СССР .
 Хубер, Гриша (76) — немецкая киноактриса .

5 апреля 
 Андроник (Трубачёв) (68) — игумен Русской православной церкви, внук П. А. Флоренского .
 Балачандран, Падманабхан (62) — индийский киноактёр и киносценарист .
 Балясная, Любовь Кузьминична (93) — председатель Центрального Совета ВПО имени Ленина (1960—1964) .
 Бугаев, Юрий Степанович (75) — советский и российский государственный деятель и учёный .
 Гендлин, Владимир Ильич (84) — российский спортивный комментатор .
 Гилёв, Иван Николаевич (71) — российский фермер, заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации (1999) .
 Городецкая-Вечорек, Йоланта (74) — польская писательница .
 Гусейнов, Рафик Гусейн оглы (76) — азербайджанский гитарист, народный артист Азербайджана (2014) .
 Дородных, Виктор Иванович (85) — советский футболист и тренер .
 Дунне, Вероника (93) — ирландская оперная певица (сопрано) .
 Жумадилов, Кабдеш (84) — советский и казахстанский писатель .
 Карраско, Вашингтон (95) — чилийский генерал, сподвижник Аугусто Пиночета министр обороны Чили в 1982 .
 Кравчик, Кшиштоф (74) — польский композитор, поп-музыкант, певец .
 Лукудо Лоро, Паулино (80) — католический прелат, архиепископ Джубы (1983—2019) .
 Лычёв, Сергей Николаевич (81) — советский и российский театральный актёр, артист Хабаровского краевого театра драмы (c 1971), народный артист Российской Федерации (2006) .
 Мамедов, Фикрет Али оглы (65) — советский и азербайджанский актёр .
 Мольдуччи, Пьеро (65) — итальянский волейбольный тренер .
 Мялица, Анатолий Константинович (80) — советский и украинский организатор производства, директор Харьковского авиационного завода (1985—1990, 1996—2002, 2008—2015), Герой Украины (1999) .
 Риттер, Пол (54) — английский актёр .
 Салинс, Маршалл (90) — американский антрополог, член Национальной академии наук США (1991) .
 Стефен, Генри (79) — венесуэльский рок-певец .
 Хасикос, Сократис (64) — кипрский политический деятель, министр внутренних дел Кипра .
 Чэпмен, Филипп (86) — американский астронавт .
 Шихов, Ким Иванович (88) — советский и российский живописец, заслуженный художник Российской Федерации (1995) .

4 апреля 

 Бонде, Йенс-Петер (73) — датский политический деятель, депутат Европейского парламента (1979—2008) .
 Галлин, Ури (92) — израильский легкоатлет, военный лётчик, участник Войны за независимость Израиля .
 Гаспарьянц, Александр Багратович (67) — российский киноактёр .
 Гиллан, Шерил (68) — британский государственный деятель, министр по делам Уэльса (2010—2012) .
 Зименков, Владимир Николаевич (64) — российский краевед, директор Пензенского краеведческого музея (2003—2019) .
 Ким Ин (77) — южнокорейский го-профессионал 9 дана .
 Ковальчук, Виктория Владимировна (67) — украинская художница-иллюстратор .
 Лобанок, Леонид Михайлович (77) — советский и белорусский физиолог, член-корреспондент НАН Беларуси (1996) .
 Малянович, Зигмунт (83) — польский актёр .
 Манделл, Роберт (88) — канадский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике (1999) .
 Мдлалос, Фрэнк (89) — южноафриканский политик, премьер-министр Квазулу-Натала (1994—1997) .
 Мустафетов, Есенгельды (77) — казахстанский сотрудник государственной безопасности, генерал КНБ Казахстана .
 Сайнясон, Кеосайчай (62) — первая леди Лаосской Народно-Демократической Республики (2006—2016) .
 Саодатова, Асалбегим (70) — таджикская актриса, народная артистка Таджикистана (2008) .
 Сингх, Багвати (88) — индийский политик, депутат Раджья сабха (2004—2009) .
 Сырбу, Антонина (?) — молдавская писательница и журналистка .
 Тёни, Роланд (71) — итальянский горнолыжник, бронзовый призёр зимних Олимпийских игр в Саппоро (1972) .
 Турманов, Ильяс (54) — казахстанский актёр театра и кино, артист Казахстанского государственного академического русского драматического театра имени Наталии Сац .
 Тхакумашев, Михаил Хамидович (93) — советский скульптор, заслуженный художник РСФСР (1978) .
 Хак, Асламул (59) — бангладешский политик, член Национальной ассамблеи (2018—2021) .
 Чиковани, Николай Константинович (90) — советский и абхазский актёр и режиссёр, народный артист Республики Абхазия (2020) .
 Шашикала (88) — индийская киноактриса .
 Шукетт, Ральф (73) — американский музыкант (Utopia, The Peanut Butter Conspiracy) и композитор (Покемон: Фильм первый)

3 апреля 

 Абаев, Александр Борисович (78) — советский футболист, российский тренер .
 Адзума, Такаси (71) — японский мастер боевых искусств, тренер .
 Акберов, Ренат Фазылович (81) — российский лучевой диагност, доктор медицинских наук (1990), профессор КГМА (1993), заслуженный деятель науки Российской Федерации (2005) .
 Бех, Николай Иванович (75) — советский и российский промышленник и учёный, генеральный директор завода «КАМАЗ» (1987—1997) .
 Вено, Филипп (73) — французский кинорежиссёр и киносценарист .
 Генри, Глория (98) — американская актриса кино и телевидения .
 Де Банзи, Луис (90) — шотландская актриса .
 Дзампатти, Карла (78) — итало-австралийский модельер и бизнес-леди, исполнительный директор Carla Zampatti Pty Ltd .
 Дочанашвили, Гурам Петрович (82) — грузинский писатель .
 Загорулько, Евгений Петрович (78) — заслуженный тренер СССР по лёгкой атлетике (1983) .
 Зоткина, Нина Ивановна (69) — советская и российская киноактриса (тело найдено в этот день) .
 Коросташов, Александр Григорьевич (79) — советский и украинский передовик сельского хозяйства, председатель сельхозкооператива «Батькивщина» (с 1978), Герой Украины (2002) .
 Курант, Вилли (87) — бельгийский кинооператор .
 Лванга, Сиприан Кизито (68) — угандийский прелат, архиепископ Кампалы (с 2006) .
 Любимов, Лев Львович (84) — советский и российский экономист, доктор экономических наук (1980), профессор .
 Порфирий (Александру) (50) — архиерей неканонической греческой старостильной юрисдикции — Митрополичьего Синода Отеческого Календаря Церкви ИПХ Греции; епископ Мартирупольский, викарий Авлонской и Виотийской митрополии (с 2008 года) .
 Поршнев, Игорь Валентинович (62) — белорусский киноактёр и кинопродюсер, директор киностудии «Беларусьфильм» (2015—2018) .
 Стивенс, Стэн (91) — американский государственный деятель, губернатор Монтаны (1989—1993) .
 Тимотеу, Агналду (84) — бразильский эстрадный певец, композитор, киноактёр и политический деятель, депутат Парламента .
 Тынкасов, Артём Лонгинович (50) — советский и российский актёр и театральный педагог .
 Хайман, Мартин (87) — британский легкоатлет, тренер по спортивному ориентированию .
 Хенри, Глория (98) — американская киноактриса .
 Хо Льен Сев (88) — сингапурский баскетболист и тренер .
 Шапиро, Яков Иосифович (83) — советский и узбекский скульптор .
 Шах, Тарик (58) — индийский киноактёр и кинорежиссёр .

2 апреля 
 Афонин, Валентин Иванович (81) — советский футболист, игравший за сборную СССР, заслуженный мастер спорта СССР (1970) .
 Валле, Бернар (75) — французский фехтовальщик-саблист, двукратный бронзовый призер чемпионатов мира (1966, 1967) .
 Дикерсон, Морис (71) — американский басист фанк-группы «War» .
 Зафари, Зафар Али (90/91) — пакистанский хоккеист на траве, тренер, функционер .
 Копит, Артур (83) — американский драматург .
 Ламор, Клара (94) — американская пловчиха .
 Кушнеренко, Михаил Михайлович (82) — советский партийный деятель, первый секретарь Херсонского обкома Компартии Украины (1987—1991) .
 Никитин, Юрий Петрович (92) — советский и российский терапевт, директор НИИ терапии СО АМН СССР/РАМН (1981—2003), академик АМН СССР/РАМН (1982—2013), академик РАН (2013) .
 Орджана, Бенито (83) — итальянский политический деятель, депутат Парламента (1992—1994) .
 Ройфе, Владлен Семёнович (88) — доктор технических наук (1989), профессор (1994), сотрудник НИИ строительной физики РААСН .
 Росат, Жан-Люк (67) — бразильский волейболист .
 Сабо, Тюнде (76) — венгерская киноактриса .
 Туми, Кристиан Вийган (90) — камерунский кардинал, архиепископ Гаруа (1984—1991), архиепископ Дуалы (1991—2009) .
 Чиглинцев, Евгений Александрович (65) — историк-антиковед, доктор исторических наук (2009), профессор кафедры археологии и всеобщей истории института международных отношений КФУ .

1 апреля 

 Акасаки, Исаму (92) — японский физик, член Японской академии наук (2014), лауреат Нобелевской премии по физике (2014) .
 Бердалин, Бауржан Маратович (61) — казахстанский деятель МВД, председатель Комитета уголовно-исполнительной системы, генерал-майор .
 Войтюк, Станислав Александрович (61) — советский фигурист .
 Ворожцов, Борис Иванович (91) — специалист в области разработки методов и средств контроля и технической диагностики изделий и материалов, доктор технических наук (1974), профессор (1975), заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1989) .
 Дельгадо Паломо, Антонио (63) — испанский параатлет, чемпион летних Паралимпийских игр в Торонто (1976) 
 Жарков, Юрий Дмитриевич (72) — советский и российский художник, народный художник Российской Федерации (2009) .
 Жюве, Патрик (70) — швейцарский эстрадный певец, пианист и автор песен .
 Коруев, Тодор (78) — болгарский писатель и журналист .
 Крюгер Кьярелья, Хорхе Энрике (77) — перуанский театральный режиссёр и актёр .
 Лапин, Виктор Аркадьевич (79) — советский и российский музыковед и фольклорист .
 Мелотти, Массимо (70) — итальянский искусствовед .
 Милашшин, Лоранд (73) — венгерский легкоатлет .
 Мицуи, Вакио (78) — японский политический деятель, депутат Палаты представителей (2000—2012), министр здравоохранения (2012) .
 Мишра Амар, Чандранат (96) — индийский писатель .
  (94) — австрийский журналист и писатель .
 Чечер, Владимир Георгиевич (80) — советский и украинский тренер по боксу .